BJS steht für:
 Berliner Journal für Soziologie, eine deutschsprachige soziologische Fachzeitschrift
 Berliner Journalisten-Schule
 British Journal of Sociology, eine britische Zeitschrift für Soziologie
 Bundesjugendschreiben, ein Wettbewerb in den Disziplinen Kurzschrift, Tastschreiben, Staffelschreiben, Textbearbeitung und Tabellenkalkulation
 Bundesjugendspiele, eine an deutschen Schulen durchgeführte Sportveranstaltung
 Bharatiya Jana Sangh, eine ehemalige indische Partei
 IATA-Code des chinesischen Großraums von Peking

BJS